«Теория моды» — научно-теоретический и культурологический журнал, выпускаемый издательством «Новое Литературное Обозрение». Шеф-редактор журнала — Людмила Алябьева.

История 

Журнал «Теория моды: одежда, тело, культура» — российский гуманитарный журнал, посвященный моде как феномену культуры. Выходит в издательстве «НЛО» с 2006 года. Является отечественной версией американского журнала Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture. Круг тем — история костюма и дизайна, телесные практики, исторические представления о красоте и модной фигуре, мода и городская жизнь (архитектура, уличная мода), мода и искусство, гендерные конструкции, теория цвета и специфика текстиля.

В журнале публикуются материалы о творчестве известных дизайнеров, о проблемах потребления моды, а также статьи на темы — исследования моды, 
мода и фотография, мода и кино, мода и литературный контекст, феномен знаменитостей. На страницах журнала публикуются исследования крупнейших российских и западных специалистов в области теории моды.

Концепция 
 
«Теория моды» позиционирует себя как издание для тех, кто проявляет интерес к теории и истории костюма, а также для тех, кто ориентирован на профессиональную деятельность в модной индустрии. Журнал посвящен междисциплинарным исследованиям моды и поддерживает академический исследовательский вектор, что отличает его от «глянцевых» журналов, связанных, прежде всего с коммерческим представлением моды. На страницах журнала публикуются материалы, связанные с вопросами моды и стиля в широком гуманитарном контексте.

Также журнал проводит лекции зарубежных и отечественных специалистов по моде и костюму.

По инициативе редакции журнала в университетах РГГУ и ВШЭ основаны программы по изучению теории моды.

Журнал входит в список рекомендуемых периодических изданий Факультета искусствоведения и культурологии УрГУ им. Горького

Авторы 
 Людмила Алябьева, Российский государственный гуманитарный университет
 Ребекка Арнольд - Институт искусства Курто
 Джурджа Бартлетт - Лондонский колледж моды (Лондонский университет искусств)
 Кристофер Бруард - Эдинбургский университет, профессор.
 Ольга Вайнштейн - Российский государственный гуманитарный университет, доктор филологических наук. 
 Екатерина Васильева - Санкт-Петербургский государственный университет.
 Элина Войцеховская - историк моды, поэт, переводчик.
 Оксана Гавришина - Российский государственный гуманитарный университет
 Линор Горалик - писатель, поэт, историк моды.
 Юлия Демиденко - Государственный музей истории Санкт-Петербурга,  заместитель директора по научной работе
 Катриона Келли - Оксфордский университет
 Раиса Кирсанова - Государственный институт искусствознания, Московский государственный университет, доктор искусствоведения
 Ингун Гримстад Клепп - Национальный институт изучения потребительского рынка, Осло
 Дженнифер Крейк - Квинслендский университет
 Наталия Лебина - Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, доктор исторических наук, профессор.
 Питер Макнил - исследователь, историк моды.
 Ольга Матич - Калифорнийский университет в Беркли
 Елена Мельникова-Григорьева - Тартуский университет
 Александр Мещеряков - Институт стран Азии и Африки
 Эмма Уиддис - исследователь, теоретик и историк моды
 Элизабет Уилсон -  Лондонский колледж моды (Лондонский университет искусств)
 Валери Стил - Йельский университет, Институт технологии моды (FIT), директор музея, куратор, профессор
 Дик Хебдидж - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре
 Джон Харви - Кембриджский университет
 Джоан Энтуисл - Королевский колледж, Лондон

Книжная серия 
С 2010 года журнал издает свою книжную серию - «Библиотека журнала Теория моды». В частности, в ней вышли следующие книги:
 Бруард К. Костюм: стиль, форма, функция. М.: Новое литературное обозрение, 2018. - 152 с.
 Липовецкий Ж. Империя эфемерного. М.: Новое литературное обозрение, 2012. - 336 с.
 Руан К. Новое платье империи. М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 416 с.: ил. ISBN 978-5-86793-881-9
 Рокамора А. Одевая город. М.: Новое литературное обозрение, 2017. - 224 с.
 Стил В. Корсет. М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 272 с.: ил. 
 Стил В. Готика. Мрачный гламур. М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 192 с.: ил. — ISBN 978-5-86793-850-5
 Уилсон Э. Облаченные в мечты. Мода и современность.  М.: Новое литературное обозрение, 2012. - 228 с.
 Харви Д. Люди в чёрном. М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 304 с.: ил. — ISBN 978-5-86793-813-0

Научная редколлегия 
 Андрей Бартенев , художник
 Джурджа Бартлетт, Лондонский колледж моды
 Кристофер Бруард, Музей Виктории и Альберта
 , РГГУ
 Оксана Гавришина, РГГУ
 Юлия Демиденко, заместитель директора по научной работе в Государственном музее истории Санкт-Петербурга
 Ирина Крутикова, дизайнер, Международный фонд развития моды
 Раиса Кирсанова, Государственный институт искусствознания
 Анна Лебсак-Клейманс ,Fashion Consulting Group
 Оксана Секачева, дизайнер, кандидат искусствоведния
 Валери Стил, Музей института технологии моды, Нью-Йорк
 Элизабет Уилсон, Лондонский колледж моды
 Кэролайн Эванс, Центральный колледж искусства и дизйна Сен-Мартинс, Лондон

См. также 

 Деконструктивизм
 История одежды
 Мода
 Модная фотография
 Устойчивая мода
 Теория моды

Примечания

Ссылки 
 Электронная версия журнала
 Наука и мода: Интервью шеф-редактора журнала «Теория моды» в журнале «Иностранная литература»
 Страница журнала на сайте Look At Me

Журналы России
Журналы о моде
Мода в России